Бабин Яр — урочище на північно-західній околиці Києва.

Твори 

 «Бабин Яр»  () — поема, написана і вперше прочитана в Києві Євгеном Євтушенком у серпні 1961 року.
 Симфонія № 13 — також інколи називається , , симфонія Д. Д. Шостаковича на слова Є. О. Євтушенка.
 «Бабин Яр» — роман-документ Анатолія Кузнецова, опублікований у 1966 році.

 Бабин Яр — поема Дмитра Павличка
 Бабин Яр — -реквієм Євгена Станковича для читця, солістів, мішаного хору та великого симфонічного оркестру] на слова Дмитра Павличка

 «Бабин яр. Контекст» — український документальний фільм 2020 року українського режисера Сергія Лозниці, як дослідження історії масових розстрілів євреїв у Бабиному Яру в Києві, знятий кінокомпанією «ATOMS & VOID».
 «Бабин Яр» — пісня Олександра Розенбаума.
 «Бабин Яр» — німецько-білоруський художній фільм режисера , знятий в 2003 про різанину в Бабиному Яру.

Меморіал (проекти) 

 «Бабин Яр» — Національний історико-меморіальний заповідник «Бабин Яр», концепція якого опрацьована у 2012 р.
 «Бабин Яр» — проєкт створення меморіального центру Голокосту.

Примітки